Mariko Yoshida (1954-), joueuse de volley-ball japonaise
Mariko Yoshida (1970-), chanteuse japonaise
 (1970-), catcheuse japonaise